MacLachlan ist der Name oder Namensbestandteil

 des schottischen Clans der MacLachlan, siehe Clan MacLachlan

MacLachlan ist der Familienname folgender Personen:
 Janet MacLachlan (1933–2010), US-amerikanische Schauspielerin
 Kyle MacLachlan (* 1959), US-amerikanischer Schauspieler
 Mark MacLachlan (* 1973), kanadischer Chemiker

Siehe auch:
 McLachlan